NTSF steht für:
 Norsk Tankesportforbund, norwegischer Dachverband von Denksportverbänden
 NTSF:SD:SUV::, amerikanische Comedy-Serie (hier für „National Terrorism Strike Force“)

Abkürzung